Анурина

 Ирина Анурина (родилась 11 апреля 1999, Калуга) — российская шашистка. Играет в русские шашки.
 Татьяна Анурина — российская баскетболистка. Играет за Спартак-2

См. также 
 Анурин